NASDAQ OMX Vilnius és una borsa de valors fundada el 1993 com a borsa de Vílnius (en anglès: Vilnius Stock Exchange, VSE) operant a Vilnius, Lituània. És propietat d'OMX, que opera també la borsa de Hèlsinki i la borsa d'Estocolm.

VSE, conjuntament amb la borsa de Riga i la borsa de Tallinn és part del mercat bàltic conjunt que va ser establert per minimitzar les barreres d'inversió entre els mercats d'Estònia, Letònia i Lituània. Té un horari de sessions de pre-mercat de 08:45-10:00, un horari normal de sessions de negociació de 10:00 am a 04:00 pm i un horari de sessions de post-mercat de 04:00 pm a 04:30 pm.
A 23 de desembre de 2009, la capitalització de mercat de la borsa de Vílnius en accions era de 1.800 milions d'euros, i de 1.100 milions d'euros en bons llistats.

Empreses

Referències

Enllaços externs 
 Official Lloc web de NASDAQ OMX Vilnius  (en anglès)
 Internet forum sobre NASDAQ OMX Vilnius (en anglès)

Economia de Lituània
Vílnius
Vilnius